Denna artikel handlar om damernas majortävling i golf. För herrarnas golftävling som tidigare hette Nabisco Championship, se THE TOUR Championship.

ANA Inspiration är en golftävling för damer som anordnas av LPGA. Den har tidigare kallats Mazda Nabisco Championship och Nabisco Dinah Shore. Tävlingen hålls årligen på Mission Hills Country Club i Rancho Mirage, Kalifornien. Tävlingen hölls första gången 1972 och blev en majortävling 1983.

Majorsegrare

Segrare innan tävlingen blev en major

Externa länkar
ANA Inspiration
LPGA

Golfens majortävlingar
Golf i USA
Återkommande sportevenemang med premiär 1972
Sportevenemang i Kalifornien